

Anno 
 1334 – (MCCCXXXIV in numeri romani) è un anno del XIV secolo
 1334 a.C.

Matematica 
 1334 – numero naturale

Astronomia 
 1334 Lundmarka – asteroide della fascia principale del sistema solare